gli aderenti al Cattolicesimo liberale, tendenza religiosa del XIX secolo 
 un movimento politico italiano creato da Alberto Michelini